Carl Gyllenborg (1679-1746), homme d’État suédois ;
 Gustaf Fredrik Gyllenborg (1731-1808), poète suédois.